Theodore steht für:

 Theodore (Name), Familienname und männlicher Vorname
 Theodore Racing, britisches Rennteam, das ab 1977 in der Formel 1 und der CART-Serie aktiv war
 Theodore Rex, Originaltitel des US-amerikanischen Films T-Rex mit Whoopi Goldberg aus dem Jahre 1995
 Mount Theodore, Berg im Grahamland, Antarktika

Orte in Australien:
 Theodore (Australian Capital Territory)
 Theodore (Queensland)

in Kanada:
 Theodore (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Theodore (Alabama)
 Theodore (Maryland)
 Theodore (Michigan)
 Theodore (Tennessee)

Siehe auch:
 Theodor
 Theodorus